W górach jest wszystko co kocham cz. II – drugi album projektu poetycko-muzycznego "W górach jest wszystko co kocham". Utwory, które znalazły się na albumie, można usłyszeć w schroniskach, na szlakach czy przy ogniskach.  W nagraniu wzięły udział zespoły: Dom o Zielonych Progach, Enigma, Brzmienie Ciszy, Pelton, Zgórmysyny i Na Bani.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy kompilacyjne